Day by Day (do inglês: "dia a dia") pode se referir a:
 Day by Day, mini-álbum de T-ara
 "Day by Day", faixa principal desse mini-álbum
 "Day by Day", canção do grupo sul-coreano BIGBANG
 "Day by Day", canção da cantora brasileira Regina
 Day by Day, álbum da radialista e cantora estadunidense Yolanda Adams

Desambiguação